Алекса́ндр Ю́рьевич Домога́ров  () — советский и российский актёр театра, кино и дубляжа, телеведущий, эстрадный певец, исполнитель авторской песни, русского рока и русского шансона. Народный артист РФ (2007). Кавалер ордена Дружбы (2019).

Биография 
Родился 12 июля 1963 года в Москве в семье актёра и театрального деятеля Юрия Домогарова.

В 1984 году окончил Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина (руководитель курса — Виктор Коршунов).

С 1984 по 1985 годы играл в Малом театре в Москве.

С 1985 по 1995 год — актёр Центрального академического театра Советской армии (с 1993 года — Центральный академический театр Российской армии (ЦАТРА)).

С 1995 по 2022 года являлся актёром Государственного академического театра имени Моссовета. На этой сцене сыграл заглавные роли в спектаклях «Мой бедный Марат», «Сирано де Бержерак», а также обе заглавные роли в музыкальном спектакле «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда» (российская версия бродвейского мюзикла «Джекил и Хайд»), где исполнял сложные вокальные партии. В настоящий момент занят в трилогии Андрея Кончаловского: играет Астрова, Вершинина и Гаева в спектаклях соответственно «Дядя Ваня»,  «Три сестры» и «Вишнёвый сад». 13 сентября 2020 года состоялась премьера спектакля «Ричард III» режиссёра Нины Чу́совой, где Александр Домогаров предстал в заглавной роли.

Принимал участие и в постановках других театров: заглавные роли в спектаклях «Нижинский, сумасшедший божий клоун» в Московском драматическом театре на Малой Бронной и «Макбет» в Краковском театре «Богателла», причём на польском языке. В качестве приглашённого артиста в 2019—2020 годах работал в МХАТ имени Горького.

В кино снимается с 1984 года, дебютировав в картине «Наследство» режиссёра Георгия Натансона. Известность ему принесла роль Павла Горина в историко-приключенческой картине Светланы Дружининой «Гардемарины III» (1992).

Большую популярность  приобрёл после выхода исторического телесериала «Графиня де Монсоро» (1997), где сыграл главную роль — графа де Бюсси. Успехом пользовались детективно-приключенческие сериалы — «Марш Турецкого» (2000—2007) и «Бандитский Петербург» (2000—2003).

Снимался у польского режиссёра Ежи Гофмана в телесериале «Огнём и мечом» (1999), в котором сыграл полковника Войска Запорожского Юрко Богуна (прообраз — Иван Богун). В Польше также снялся в телесериале «Волна преступности» (2003—2008), в фильмах «Одна июньская ночь» (2001) режиссёра Анджея Вайды и «Варшавская битва. 1920» (2011) режиссёра Ежи Гофмана, а в Швеции — в картине «Ныряльщик» (2001) режиссёра Эрика Густавсона.

Творческому пути и личной жизни актёра посвящены документальные фильмы «Александр Домогаров. Исповедь одинокого мужчины» («Первый канал», эфир 17 марта 2012 года), «Откровения затворника» (2014), «Рыцарь печального образа» (2018).

Семья 
Дед по отцу — Лев Евгеньевич Кованько (1891—1938) был морским офицером, имел отношение к Временному правительству, помогал Керенскому бежать из Зимнего, в 1938 году был расстрелян.

Бабушка — Нина Аркадьевна Кованько (Домогарова — девичья фамилия бабушки) (1895 — ?), 8 июня 1940 года её посадили на 10 лет в ИТЛ.

Отец — Юрий Домогаров (1915—1991), до войны снялся в фильме «Суворов» в роли генерала Платова, участник Великой Отечественной войны, после второго курса ВГИКа ушёл на фронт в составе первой фронтовой бригады Театра Красной армии вместе с Михаилом Глузским, Андреем Петровым, получил ранение подо Ржевом в 1942 году. Был награждён орденом Красного Знамени и кроме того более чем 20 орденами и медалями, после войны работал директором-распорядителем Москонцерта, потом директором Росконцерта. В 1970-е годы по приказу Екатерины Фурцевой был назначен управляющим «Союзаттракциона». В 1971 году организовал в Москве первую Всемирную выставку аттракционов, потом был директором Центрального детского академического музыкального театра имени Наталии Сац.

Мать — Наталья Петровна Домогарова (21 августа 1928 — июнь 2002 года) — работала в универмаге.

Брат Андрей Домогаров (род. 7 июля 1953), окончил Московский автомобильно-дорожный институт, кандидат технических наук, преподаёт в том же институте, доцент на кафедре транспортных установок.

Личная жизнь 
Первая жена — Наталья Эдуардовна Домогарова (дев. Сагоян) (род. 30 мая 1962).

Сын Дмитрий (7 января 1985 — 7 июня 2008) работал заместителем начальника депозитного отдела в «Трансстройбанке» на Дубининской улице, скончался вследствие открытой черепно-мозговой травмы — его и троих его коллег по работе сбил на большой скорости внедорожник «Хёндэ», который вылетел на тротуар: водитель на скользкой от дождя дороге не справился с управлением. Дмитрий жил в фактическом браке, в августе собирался жениться.

Вторая жена — Ирина Анатольевна Домогарова (дев. Гуненкова) (род. 17 июня 1963) — училась в ЛГИТМиКе, работала костюмером в Центральном Академическом театре Российской Армии.

Сын Александр Домогаров (род. 7 февраля 1989), актёр, сценарист, кинорежиссёр («Пустите детей», «Пальма»). Рассказывал, что знаменитая фамилия скорее мешает ему в жизни.

Третья жена — Наталья Громушкина (род. 29 сентября 1975), актриса. Брак продлился с 2001 по 20 января 2005 года. Громушкина приписывала Домогарову отцовство её сына Гордея. Экспертиза ДНК доказала, что Домогаров не имеет к сыну Громушкиной отношения.

Фактическая жена в 2005—2007 годах — Марина Пупенина (Александрова) (род. 29 августа 1982), актриса театра и кино.

Творчество

Театральные работы

Центральный академический театр Российской армии (ЦАТРА) 
 «Дама с камелиями» по роману А. Дюма, реж. А. Бурдонский — Арман Дюваль
 «Деревья умирают стоя» по пьесе А. Касоны, реж. А. Бурдонский — Директор
 «Макбет» по пьесе У. Шекспира, реж. И. Унгуряну — Макдуф
 «На бойком месте» по пьесе А. Н. Островского — Павлин Миловидов
 «Имя странного Потёмкина…» (Обретение) — Платон Зубов
 «Моя профессия — синьор из общества» Дж. Скарниччи, Р. Тарабузи — Витторио
 «Павел I» — Александр

Московский драматический театр на Малой Бронной 
 «Нижинский, сумасшедший Божий клоун» Гленна Бламстейна, реж. А. Житинкин — Вацлав Нижинский

Театр «Багателла» (Краков) 
 «Макбет» по пьесе У. Шекспира, реж. Вальдемар Смигасевич — Макбет

«Открытый театр» (антреприза) 
 «Мужской сезон» — Арсений
 «Генри и Эллен» по пьесе Дона Нигро — Генри Ирвинг, легенда английского театра.

Государственный академический театр имени Моссовета 
 «Мой бедный Марат», по пьесе А. Арбузова, реж. А. Житинкин — Марат Евстигнеев
 «Бегущие странники», по пьесе А. Казанцева, реж. Л. Хейфец — Дмитрий
 «Он пришёл», по пьесе Д. Пристли, реж. А. Житинкин — Джеральд Крофт
 «Милый друг», по роману Г. де Мопассана, реж. А. Житинкин — Жорж Дюруа
 «Сирано де Бержерак» Э. Ростана, реж. П. Хомский — Сирано де Бержерак
 «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда», реж. П. Хомский — доктор Генри Джекил / Эдвард Хайд
 «Дядя Ваня» по пьесе А. П. Чехова, реж. А. Кончаловский — Михаил Львович Астров, врач
 «Три сестры» по пьесе А. П. Чехова, реж. А. Кончаловский — Александр Игнатьевич Вершинин, подполковник, батарейный командир
 «Вишнёвый сад» по пьесе А. П. Чехова, реж. А. Кончаловский — Леонид Андреевич Гаев, брат Раневской
 «Ричард III» по пьесе У. Шекспира, реж. Н. Чусова — Ричард III, король Англии

МХАТ имени Горького 
 «Сцены из супружеской жизни» по мотивам одноимённого фильма Ингмара Бергмана, реж. А. Кончаловский — Иван, муж Марины.

Телеспектакли 
 Л. Н. Толстой. И свет во тьме светит. Часть 1. Постановка М. Козакова (1988)

Фильмография

Роли в фильмах 

  — Наследство — Слава
  — Лиха беда начало — Антон, журналист
  — Михайло Ломоносов — Александр Сумароков (в молодости)
  — Асса — Александр I
  — Муж и дочь Тамары Александровны — одноклассник Феди
  — Визит дамы — Хоби, киноактёр, очередной муж Клер Цаханассьян
  — Делай — раз! — Гоша, младший сержант
  — Кровь за кровь — «Бубусь»
  — Гардемарины III — Павел Горин
  — Месть шута — Спарафучилле
  — Если бы знать… — Василий Васильевич Солёный, офицер
  — Белый танец — Никита, успешный бизнесмен
  — Старые песни о главном 2 — возлюбленный учительницы литературы (нет в титрах)
  — На краю света () — Виктор, художник
  — Игра на вылет — Николай
  — Я — кукла — Виктор Воробьёв, спецназовец
  — Ныряльщик / Dykaren (Швеция) — Виктор, один из членов русской банды
  — Одна июньская ночь / Noc czerwcowa (Польша) — Эдмунд, поручик
  — Роман ужасов — Б. И. Ч.
  — Волкодав из рода Серых псов — «Людоед» (Винитарий)
  — Граф Монтенегро — граф Михаил Милорадович
  — Грех — Иван Васильевич Мастаков
  — Стикс — Иван Мукаев, следователь
  — Инди — Арсений
  — Живописная авантюра — Максим Александрович Ильин
  — Глянец — Михаил Клименко, олигарх
  — Старшая жена — Макс
  — Белая ночь, нежная ночь — Павел Власов, бизнесмен
  — Легенда о летающем Киприане () — Валенты Гресь
  — Царь — Алексей Басманов
  — Долг — Иван Васильевич Мастаков (Гусев), преуспевающий заводчик
  — Любовь без правил — Артём Сергеевич Большаков
  — Варшавская битва. 1920 (, Польша) — Крышкин, сотник
  — На всю жизнь — Станислав Михайлович Вольный, бизнесмен
  — Легенды о Круге — Алексей, друг Михаила Круга
  — Weekend — Иван Иванович, префект, брат Жанны, шурин Игоря Лебедева
  — Большой — Владимир Иванович Потоцкий, бывший артист балета
 2018 — В плену у сакуры — Василий Арсеньевич Бойсман, капитан 1-го ранга
  — Союз спасения — генерал Михаил Милорадович
  — Союз спасения. Время Гнева — генерал Михаил Милорадович
  — Гардемарины 1787. Мир — Павел Горин
  — Гардемарины 1787. Война — Павел Горин

Роли в телесериалах 

  — Крест милосердия — Андрей
  —  — Королева Марго — граф Луи де Клермон де Бюсси, сеньор д`Амбуаз
  — Графиня де Монсоро — граф Луи де Клермон де Бюсси, сеньор д`Амбуаз
  — Огнём и мечом (, Польша) — Юрко Богун, полковник Войска Запорожского (прообраз — Иван Богун)
  — Что сказал покойник — «Головорез», агент
  —  — Марш Турецкого — Александр Борисович Турецкий, следователь Генеральной прокуратуры РФ по особо важным делам, старший советник юстиции, государственный советник юстиции 3 класса
  — Империя под ударом — Георгий Гапон, священник
  — Бандитский Петербург. Фильм 1. Барон (2—5 серии) — Андрей Викторович Серёгин (Обнорский), журналист (прототип — Андрей Константинов)
  — Бандитский Петербург. Фильм 2. Адвокат — Андрей Викторович Серёгин (Обнорский), журналист (10 серия)
  — Саломея — Василий Павлович Дмитрицкий, поручик / Прохор Васильевич Захолустьев, купеческий сын
  — Бандитский Петербург. Фильм 3. Крах Антибиотика — Андрей Викторович Серёгин (Обнорский), журналист (1—2, 5—6, 7, 8 серии)
  — Бандитский Петербург. Фильм 4. Арестант — Андрей Викторович Серёгин (Обнорский), журналист (1—2, 3—4, 5—6, 7 серии)
  — Бандитский Петербург. Фильм 5. Опер — Андрей Викторович Серёгин (Обнорский), журналист (5 серия)
  — Бандитский Петербург. Фильм 6. Журналист — Андрей Викторович Серёгин (Обнорский), журналист (1—2, 3—4, 5—6, 7 серии)
 2003 — Женский роман — Олег Ермаков, известный в прошлом киноактёр
 2003 — Стилет 2 — Дмитрий Шолохов, известный тележурналист
 2003 — Зачем тебе алиби? — Игорь
 2003 — Идиот — Евгений Павлович Радомский, жених Аглаи
 2003 — Медовый месяц — Андрей Анатольевич, бизнесмен, владелец строительной фирмы
  —  — Волна преступности (, Польша) — Сергей Ильюшин, российский политик, связанный с мафией
  — Пепел «Феникса» — Тимур Игоревич Зуев, адвокат, «правая рука» криминального авторитета «Азиата»
 2004 — Узкий мост — Анатолий Гладырев, актёр
 2004 — Потерявшие солнце — Антон Владимирович Челышев, капитан милиции, оперуполномоченный
  — Звезда эпохи — Константин Семёнов, поэт (прототип — Константин Михайлович Симонов)
  — Сатисфакция — Александр Шуленин
  — Тёмный инстинкт — Дмитрий Корсаков, музыкант
  — Если нам судьба — Александр Власов, известный артист
 2008 — Наследство — Станислав Андреевич Прохоров
 2008 — Не отрекаются любя… — Глеб Крымов, лётчик, командир экипажа
  — Сивый мерин — Дмитрий Кораблёв, телеведущий
  — Тайны дворцовых переворотов — Мориц Линар, граф, саксонский посланник
 2011 — Моя вторая половинка — Алексей Фёдорович Кочевников, руководитель рекламного агентства
 2011 — Пилот международных авиалиний — Александр Степанов, пилот
 2011 — Достоевский — Александр Иванович Исаев, первый муж Марии Дмитриевны
 2011 — Фурцева — Николай Фирюбин, дипломат, второй муж Екатерины Фурцевой
 2011 — На солнечной стороне улицы — Юрий Кондратьевич Семипалый
 2011 — Чужое лицо — Сергей Петрович Юрышев, контр-адмирал Министерства Обороны СССР / Роман Ставинский-Вильямс, стоматолог
  — Зоннентау — Харальд Соммерсет, историк
  — Средство от смерти — Павел Рябинин, главный редактор частной газеты
  — МУР — Пётр Казимирович Прилуцкий (Павел Кириллович Крук), главарь банды
  —  — Марьина роща — Константин Борисович Трошин, участковый инспектор милиции в районе Марьина роща Москвы
  —  — Кровь из крови (, Польша) — Антон
  — Убить Сталина — Иван Бережной, капитан НКВД
  — Господа-товарищи — Николай Александрович Вараксин, следователь Московского уголовного розыска, бывший следователь царской сыскной полиции
  — Пенсильвания — Виталий Андреевич Гусев, криминальный бизнесмен
  — Жемчуга — Роман Борисович Князев, художник
  — Зорге — Рихард Зорге, советский разведчик, резидент в Японии
  — Операция «Сатана» — Савелий, бывший сожитель Ольги Кусковой
  — Большое небо — Коробейников, лётчик, командир экипажа
  — Входя в дом, оглянись — Михаил
  — Хорошая жена — Пётр Филиппов, прокурор Ленинградской области, муж Алисы
  — Жизнь после жизни— Юрий, известный продюсер и тусовщик
  — Капкан на судью — Андрей Владимирович Нестеров, судья
  — Раневская — Василий Качалов

Озвучивание 
 1991 — Виват, гардемарины! — Белов (роль Сергея Жигунова)
 2006 — Гроза муравьёв (мультфильм) — Фугакс
 2009 — Дориан Грей — лорд Генри Уоттон
 2017 — Мата Хари — Маклеод

Телевизионная карьера 
 «Последний герой — 4. Конец игры» (2003, «Первый канал»)
 «Только для мужчин» (2005, ТВЦ)
 «Жди меня» (2005, «Первый канал»)
 «Сердце Африки» (2005—2006, «Первый канал»)

Также участвовал в составе команды российских актёров и журналистов в телеигре «Форт Боярд».

Дискография 
  — «Небо выбрало нас»
  — «Две звезды». Сборник песен любимых исполнителей. Александр Домогаров и Марина Александрова

Признание

Государственные награды 
 2000 — почётное звание «Заслуженный артист Российской Федерации» (18 ноября 2000 года) — за заслуги в области искусства.
 2007 — почётное звание «Народный артист Российской Федерации» (9 апреля 2007 года) — за большие заслуги в области искусства.
 2019 — Орден Дружбы (19 декабря 2019 года) — за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность.

Общественные награды 
 1997 — российская театральная премия «Чайка» в номинации «Лучший актёр театрального сезона 1996—1997 года» — за исполнение роли Жоржа Дюруа в спектакле «Милый друг» режиссёра Андрея Житинкина на сцене Государственного академического театра имени Моссовета.
 2000 — приз «Легионер» кинофестиваля «Созвездие» в номинации «Лучший российский артист в зарубежном фильме» — за роль полковника Войска Запорожского Юрко Богуна (прообраз — Иван Богун) в польском четырёхсерийном художественном фильме «Огнём и мечом» (1999).
 2007 — номинация на «Кинонаграду MTV Россия» в категории «Лучший кинозлодей» — за роль «Людоеда» в российском фантастическом художественном фильме «Волкодав из рода Серых псов».
 2016 — специальное звание Почётный каскадёр от Гильдии каскадёров Союза кинематографистов России актёру — исполнителю трюков в кино.
 2017 — Премия Правительства Российской Федерации в области культуры за 2017 год (22 декабря 2017 года) — за исполнение ролей в трилогии по пьесам А. П. Чехова на сцене Театра имени Моссовета 2017 — приз кинофестиваля «Созвездие» в категории «Лучшая мужская роль второго плана» — за роль Владимира Потоцкого в фильме «Большой».
 2017 — почётный приз кинофестиваля «Восток-Запад» «Золотой сарматский лев» — за выдающийся вклад в киноискусство.
 2021 — кинонаграда Национальной Академии кинематографических искусств и наук России «Золотой орёл» в категории «Лучшая мужская роль второго плана» — за роль Михаила Милорадовича в фильме «Союз спасения».

 Общественная позиция 
В 2001 году подписал письмо в защиту телеканала НТВ.

 Примечания 

 Ссылки 
 Официальный сайт Александра Домогарова. // aleksandrdomogarov.ru
 Новый сайт Александра Домогарова. // aleksandr-domogarov.blogspot.com
 Александр Домогаров. Официальная группа. // facebook.com
 Сайт, посвящённый Александру Домогарову. // a-domogarov.narod.ru
 Сайт, посвящённый Александру Домогарову. // alexandrdomogarov.info
 Домогаров Александр Юрьевич. Биография, фильмография, фотографии актёра. // ruskino.ru
 Наталья Ионова''. Александр Домогаров: «Верю в хорошее». Сетевое издание «Театрон» // teatron-journal.ru (21 августа 2012 года)
 Александр Домогаров. Биография и фильмография. Официальный сайт телеканала «Россия-1» // russia.tv
 Новости. Александр Домогаров: талантлив от Бога, немного строптив, но непременно честен. Официальный сайт телеканала «Россия-1» // russia.tv (12 июля 2020 года)

Актёры озвучивания России
Телеведущие России
Телеведущие Первого канала
Выпускники Театрального училища им. М. Щепкина
Персоналии:Малый театр Москвы
Персоналии:Театр им. Моссовета
Александр Домогаров
Жители Дома на набережной